Frehner ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Frehner (1815–1876), Schweizer Arzt, Gemeindepräsident, Landesstatthalter und Landammann
 Martin Frehner († 2015), deutscher Politiker
 Matthias Frehner (* 1955), Schweizer Kunsthistoriker, Kurator und Publizist; seit 2002 Direktor des Kunstmuseums Bern
 Otto Frehner (1887–1973), Schweizer Lehrer und Autor 
 Sebastian Frehner (* 1973), Schweizer Politiker (SVP)
 Tabitha Frehner (* 1994), Schweizer Schauspielerin